Rosa del diablo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Adonis flammea; o
 el nombre común de la planta Paeonia broteri.